

Codici 
 KIB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ivanof Bay (Alaska) (Stati Uniti).
 kib – codice ISO 639-3 della lingua koalib

Informatica 
 Kib – è il simbolo del Kibibit.
 KiB – è il simbolo del Kibibyte.